Rossa může znamenat:

 Rossa (zpěvačka) – indonéská pracovnice zábavního průmyslu, zpěvačka a podnikatelka
 Rossa (Itálie) – italská obec v provincii Vercelli v oblasti Piemont
 Rossa (Švýcarsko) – obec v okrese Moesa v kantonu Graubünden ve Švýcarsku